Secret Garden () — многозначный термин:
 Secret Garden — ирландско-норвежский дуэт;
 «Secret Garden» — альбом группы Oh My Girl.

См. также 
 Таинственный сад